

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rakówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Rakówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol 
 Rakówka – część wsi Borów w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Rakówka – część wsi Gródek w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Rakówka – część wsi Zagajew w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Rakówka – część wsi Wola Piskulina w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Rakówka – część wsi Chwałowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Rakówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków 
 Rakówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń

Cieki wodne 
 Rakówka – potok, dopływ Bobrka
 Rakówka – struga, dopływ Wieprza
 Rakówka – potok, dopływ Męcinki
 Rakówka – rów, dopływ Bobru
 Rakówka – rzeka, dopływ Widawki
 Rakówka – struga, dopływ Strawy
 Rakówka – struga, dopływ Stążki

Zobacz też 
 Rakowo, Rakutówka